Palácio dos Capitães-Generais (Angra do Heroísmo) - nos Açores
Palácio dos Capitães-Generais (Ilha de Moçambique) - em Moçambique
Palácio dos Capitães-Generais (Vila Bela da Santíssima Trindade) - no Brasil

Desambiguação